Coutet est un patronyme porté notamment par :

 Alex Coutet (1880-1952), écrivain et poète français, auteur de littérature populaire et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Henri Coutet (1909-1999), acteur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme savoyard